|-
| 121901 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121902 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121903 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121904 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121905 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121906 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121907 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121908 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121909 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121910 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121911 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121912 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121913 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121914 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121915 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121916 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121917 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121918 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121919 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121920 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121921 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121922 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121923 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121924 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121925 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121926 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121927 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121928 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121929 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121930 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121931 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121932 - ||  || 25 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121933 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121934 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121935 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121936 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121937 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121938 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121939 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121940 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121941 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121942 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121943 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121944 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121945 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121946 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121947 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121948 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121949 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121950 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121951 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121952 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121953 - ||  || 10 martie 2000 ||  || 
|-
| 121954 - ||  || 10 martie 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 121955 - ||  || 4 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121956 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121957 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121958 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121959 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121960 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121961 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121962 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121963 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121964 - ||  || 11 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121965 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121966 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121967 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 121968 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121969 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 121970 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121971 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121972 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121973 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121974 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121975 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121976 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121977 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121978 - ||  || 8 martie 2000 ||  || 
|-
| 121979 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121980 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121981 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121982 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121983 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121984 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121985 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121986 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121987 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121988 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121989 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121990 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121991 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121992 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121993 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121994 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121995 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121996 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121997 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121998 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121999 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122000 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-